Caprasio puede referirse a: 

 San Caprasio de Agen: santo y mártir de Agen (Aquitania). Festividad: 20 de octubre. 
 San Caprasio de Lérins: santo eremita que vivió en las islas de Lérins (Cannes) en el siglo V. Festividad: 2 de junio.